Fa parte della famiglia di motociclisti spagnoli il cui capostipite è il pluricampione mondiale Ángel Nieto, suo padre, e di cui fanno parte anche Ángel Jr, suo fratello, e Fonsi Nieto, suo cugino.

Carriera

Pilota
Tutta la sua carriera si è svolta nella categoria delle ottavo di litro e ha colto la sua prima e unica affermazione in un Gran Premio nel 2003 in occasione del GP del Portogallo correndo con il Master-MXOnda-Aspar Team.

Nel motomondiale 2006 ha corso nella classe 125, con il numero 22, nel team Multimedia Racing con una Aprilia RS 125 R. Sempre con lo stesso tipo di motocicletta ha gareggiato nel motomondiale 2007 spostandosi nel team Blusens Aprilia.

Nel motomondiale 2008 è passato ad utilizzare una KTM 125 FRR correndo in una squadra, il team Onde 2000, gestita dallo stesso Pablo Nieto insieme al fratello.

Dirigente
Al termine della stagione 2008 ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni per dedicarsi all'attività di team manager e seguire l'attività sportiva della sua squadra che, utilizzando una Ducati Desmosedici, ha fatto gareggiare nelle prime prove del motomondiale 2009 in MotoGP Sete Gibernau.Nel 2013 è stato il direttore sportivo del team Calvo con il quale Maverick Viñales si è laureato campione in Moto3.
Dal 2015 è il team manager dello SKY Racing Team VR46, team della Moto3; dal 2017 il team gareggia anche in Moto2.

Risultati nel motomondiale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piloti della classe 125
Piloti motociclistici figli d'arte